Pere Tomàs (sant), bisbe del .
 Pere Tomàs, anomenat doctor strenuus, proficuus et invincibilis (1280 - 1340), filòsof franciscà
 Pere Tomàs i Noguera, jugador de basquetbol